El Consejo Jedi es un grupo de doce (y a veces once o menos) Jedis elegidos como guías de la Orden Jedi en el universo ficticio de La guerra de las galaxias. 

El Consejo Jedi data de tiempos de las guerras contra los antiguos Sith y los mandalorianos y durante este período ya se asentaba en el Templo Jedi de Coruscant. En la época posterior a Ruusan, el Consejo estaba ya ubicado en una de las cinco torres del templo Jedi. Su función es también la de servir a la República Galáctica ejerciendo control sobre los miles de Jedi existentes y respondiendo ante el Senado Galáctico. Ilustres maestros Jedis como Yoda, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Ki-Adi-Mundi y Jocasta Nu, han sido miembros del Alto Consejo Jedi. Por otro lado era normal encontrar consejos Jedis de menor importancia en academias y otros planetas con un número de miembros más reducido.

Qui-Gon Jinn fue invitado a formar parte del Consejo, pero su relación con Obi Wan Kenobi cuando era su aprendiz, y su individualidad como Jedi, lo obligaron a rechazarlo. Obi Wan, después de ser maestro Jedi, ingresó al Consejo Jedi.

El Consejo Jedi ha desaparecido en diversas ocasiones como la posterior a la Guerra Civil Jedi, la Purga Jedi y la existencia del Imperio Galáctico. Sin embargo, volvió a reaparecer con la Nueva Orden Jedi.

La Antigua República 
Al principio de los tiempos, los jedis viajaban por libre, como sacerdotes-guerreros de la Fuerza, enseñando a los sensibles a la Fuerza de otros planetas. Más tarde, cuando los Jedis rondaban ya la decena de millar en número y debían afrontar problemas de la República y enfrentarse a las antiguas guerras contra los Sith, desde 5000 a 3996 Antes de Yavin, los Jedis se unían en cónclaves y confiaban en los Maestros más viejos, que conversaban entre ellos, acogían muchos discípulos en praxeums o durante el ejercicio de protección de sistemas estelares enteros, respondiendo directamente ante el Senado Galáctico, el canciller o los gobernadores de los sistemas que protegían.

Ya en tiempos de la Guerra Sith existía el Consejo Jedi, según conversaciones mantenidas entre la Jedi Bastila Shan y Carth Onasi, un soldado republicano.

Pero el primer Alto Consejo del que se tiene constancia es del que existía hacia el final del desolador conflicto de las Guerras Mandalorianas. Sus rígidos maestros, cinco en concreto, renunciaron a combatir en las Guerras Mandalorianas pero poco después se verían contestados.

Era del Surgimiento del Imperio 
Tras acabar con la amenaza Sith en Ruusan el Consejo decidió llevar a cabo una remodelación de la Orden acorde a la que la propia República llevó en ella misma y el Consejo pasó a responder ante el Senado, casi como un cuerpo más de la República pero confiando en la Fuerza y la sabiduría para trabajar conjuntamente. Los Jedis sin embargo quedaron ante la total orden del Consejo Jedi como nunca antes había ocurrido. Los Jedis recibían misiones del Consejo y debían consultar con él muchos pasos a tomar en misiones y entrenamiento de nuevos adeptos, perdiendo una gran independencia.

El Consejo Jedi se componía entonces de doce miembros, muchos de los cuales dejaron libre su asiento o murieron. Algunos Jedis como Qui-Gon Jinn se negaban a seguir a rajatabla las órdenes de los grandes maestros y preferían la independencia y escuchar a la Fuerza Viva. Sin embargo, la Orden permaneció unida y trabajando eficazmente durante los últimos días de la República y las Guerras Clon con este sistema. Como luego reconocerían miembros del Alto Consejo como Obi-Wan Kenobi y Yoda el Consejo fue incapaz de modernizarse y los más jóvenes se volvieron orgullosos y agresivos, propiciando la desaparición de la Orden, su reducción en número y finalmente su incapacidad de combatir a los nuevos Sith y al Lado Oscuro que se apoderó de algunos miembros de la Orden.

Lista de miembros del Consejo Jedi en las precuelas

Cambios en el consejo 

Tyvokka fue asesinado durante la Guerra Hiperespacial de Stark y reemplazado por Plo Koon, y Micah Giett fue asesinado durante un levantamiento en Yinchor y reemplazado por Ki-Adi-Mundi.
Coleman Trebor fue asesinado por Jango Fett durante la Batalla de Geonosis, y Eeth Koth pereció cuando su cañonera cayó durante la retirada de ese mundo. Depa Billaba dejó el consejo para dedicarse a entrenar a su padawan, y Oppo Rancisis fue asesinado por el Jedi oscuro Sora Bulq en el planeta Saleucami. Hacia el fin de la Guerras Clon, Even Piell murió en La prisión de La Ciudadela y Adi Gallia fue asesinada por Savage Opress

La Nueva Orden Jedi 

En el año 25 después de Yavin, la Orden Jedi volvía a ser grande. Contaba con 100 caballeros, una decena de maestros y muchos nuevos discípulos (estudiantes y aprendices). Mientras la Nueva República intentaba consolidarse, los Jedis viajaban libremente siguiendo a la Fuerza por el territorio republicano y más allá, muchas veces con métodos poco ortodoxos o incluso creando incidentes diplomáticos. Muchos senadores veían a los Jedis como amenazas a sus negocios o que creían la desinformación emitida por Palpatine.

Así que los Jedis tenían como cabeza únicamente a Luke Skywalker y poco podía hacer este. Para controlar a los Jedis quería reconstruir el Consejo Jedi, si podía ser con la aprobación de la República. Pero esto era difícil y no solo por la oposición de muchos políticos sino por el inicio de la invasión de los yuuzhan vong y por la negativa de muchos Jedis que veían el consejo como un órgano opresor que iba contra la libertad e independencia de cada Jedi a escoger su camino.

A mitad de la Guerra el Consejo se restauró sin embargo con la mitad de miembros del gobierno y la otra mitad de los Jedis. El Consejo no obstante perdió importancia y quedó relegado por el llamado Consejo de Maestros de la Academia de Ossus, que era el realmente importante. Este consejo fue renovándose hasta el ataque de los nuevos Sith a la Academia durante el Imperio de la Era del Legado. Por aquel entonces el dirigente del Consejo era Kol Skywalker; padre de Cade Skywalker.

Lista de miembros del Consejo Jedi en La Nueva Orden Jedi

Referencias

Jedi
Organizaciones ficticias